Wakata steht für:
 Kōichi Wakata (* 1963), japanischer Astronaut
 (6208) Wakata, Asteroid des Hauptgürtels